Pteleobius är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Ernest Marie Louis Bedel 1888. Pteleobius ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Vivlar
Pteleobius